Гербы муниципальных районов России:

 Герб Красногвардейского района (Белгородская область)
 Герб Красногвардейского района (Оренбургская область)
 Герб Красногвардейского района (Ставропольский край)